O Guitar foi um movimento musical do rock independente brasileiro, com início no final dos anos 80, que consistia em utilizar guitarras com distorção, microfonia, letras em inglês e voz nivelada com o restante dos instrumentos. As bandas deste movimento eram chamadas de guitar bands e são consideradas as precursoras do indie rock brasileiro. O movimento nunca foi tratado como um gênero musical, pelo fato de englobar derivações de diferentes estilos como o grunge, punk rock, funk rock, post-punk, shoegaze, power pop e outras variações do rock alternativo.

História

O Início 

A banda do jornalista e escritor Fernando Naporano, Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, foi a primeira guitar band a gravar um disco no país. Outsider foi lançado em 1988 e gravado em 6 horas nos estúdios da gravadora Continental em São Paulo. Em 1989 a banda lança Stroboscopic Cherries pelo selo Polytheme Pam. 

Neste mesmo ano, dois ícones do movimento guitar surgiriam. Em um show de lançamento da revista Monga - A Mulher Gorila, no Madame Satã, o Pin Ups de Santo André (SP). Neste primeiro show, a banda era formada por Luiz Gustavo, Zé Antonio Algodoal, Alexandre Kail e André Benevides e já tocaria metade das músicas do seu primeiro álbum que seria lançado em dois anos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, um dos principais nomes do movimento, o Second Come, nasce após a dissolução da banda Eterno Grito e lança a demo "Violent Kiss".

A Ascensão 

Apesar de o Maria Angélica lançar o seu último trabalho no ano de 1990, o mini-LP Full Moon Depression, é a partir desde momento que começa o grande boom da cena guitar. Neste ano, o Pin Ups lança o seu primeiro disco "Time Will Burn", pela gravadora Stiletto, já com o baterista Marco Butcher. Antes do show de lançamento, se une à banda a baixista Alexandra Briganti. Ainda em 1990, esperando na fila do Projeto SP para o show da banda escocesa The Jesus and Mary Chain, o Pin Ups conhecem os rapazes da cultuada banda piracicabana Killing Chainsaw quando eles passam pela fila distribuindo fitas demo.

Em 1992, o Pin Ups e o Killing Chainsaw lançam, respectivamente, os álbuns "Gash" e "Killing Chainsaw" pelo selo Zoyd Discos. E os shows de lançamento acontecem no lendário Espaço Retrô na Santa Cecília, em São Paulo. No Rio de Janeiro, os músicos André X e Dado Villa-Lobos criam o selo Rock It! e convidam a banda carioca Second Come para gravar o seu primeiro disco, depois de lançarem três fitas demo de sucesso: "Violent Kiss", "Wade's Bed" e "I Ain't".

Bandas começam a aparecer em todo o território nacional, brincando de deus em Salvador (BA), Low Dream em Brasília (DF), PELVs, The Cigarettes e Beach Lizards no Rio de Janeiro (RJ), Dead Poets e Velouria em Fortaleza (CE), Mickey Junkies em Osasco (SP), Garage Fuzz em Santos (SP), Sonic Disruptor em Guarulhos (SP) todas gravando em estúdios onde os técnicos de som não estavam preparados para tal sonoridade. Por mais que muitas bandas independentes tivessem seu primeiro acesso aos selos e gravadoras, a grande maioria da produção destas bandas era escoada através de fitas demo com divulgação feita em fanzines como o Midsummer Madness do Rio de Janeiro (RJ) e o Noise & Flores de Santos (SP). 

A mídia especializada, diferentemente como ocorria com as bandas independentes nos anos 80, decidiu criticar ferozmente o movimento afirmando que as bandas não sabiam compôr em inglês. Ainda assim, havia jornalistas que apoiavam o movimento, como Alex Antunes, André Barcinski, André Forastieri, Humberto Finatti, Kid Vinil e Marcel Plasse. Alex Antunes custeou as horas de estúdio da gravação do primeiro álbum do Killing Chainsaw, Kid Vinil produziu o álbum "Poppers" da banda Sonic Disruptor e Marcel Plasse foi o idealizador da coletânea "No Major Babes" que uniu grande parte das guitar bands juntamente com outras bandas do cenário independente do momento.

O Auge 
O ápice do movimento guitar ocorreu entre 1993 e 1994, estrelando os festivais independentes Juntatribo (Campinas/SP), Festival BIG (Curitiba/PR) e o Belo Horizonte Rock Independente Festival - BHRIF (Belo Horizonte/MG). Os seguintes álbuns foram gravados neste período:
 Better When You Love (Me) - brincando de deus;
 Between My Dreams And The Real Things - Low Dream;
Brand New Dialog - Beach Lizards;
 Peter Greenaway's Surf - PELVs;
 Relax in Your Favorite Chair - Garage Fuzz;
 Scrabby? - Pin Ups;
 Slim Fast Formula - Killing Chainsaw;
 Superkids, Superdrugs, Supergod & Strangers - Second Come.

A segunda edição do Juntatribo marca o início do fim do movimento. Durante uma entrevista para a MTV, o vocalista e guitarrista do Second Come, Fábio Leopoldino, informa que a banda acabou. O festival apresentou ao público as bandas que tomariam o lugar das guitar bands: Planet Hemp e Raimundos.

Do Guitar ao Indie 
Após anos de busca, os jornalistas encontram a sonoridade que eles podem chancelar. A onda do momento era mesclar rock com ritmos brasileiros. Surge o Manguebeat com Chico Science & Nação Zumbi, Mundo Livre S/A., Mestre Ambrósio, Jorge Cabeleira; o forrocore com os Raimundos e outras tentativas de crossover com identidade brasileira.

Até o final dos anos 90, bandas como Low Dream, Killing Chainsaw, brincando de deus, Mickey Junkies, Sonic Disruptor e Beach Lizards entram em hiato e as bandas que seguem têm menos espaços para apresentações. Casas como Retrô, Armageddon, Urbania, Der Tempel, Aeroanta, já haviam fechado as portas.

No início dos anos 2000 as bandas remanescentes do movimento abandonam o rótulo e passam a ser identificadas como indie rock.

Livros e documentários 

O movimento guitar e suas bandas são relembrados em obras sobre o tema:

"Cheguei bem a tempo de ver o palco desabar" mostra a visão do jornalista Ricardo Alexandre no momento do auge das bandas independentes nos anos 90;
 "RCKNRLL - Outsiders viciados em música procurando confusão" é um livro de Yuri Hermuche que descreve as brigas e confusões de bandas independentes, dentre elas os Pin Ups. O livro foi lançado em 2015;
 "Time Will Burn" é um documentário dirigido por Marko Panayotis e Otávio Sousa, lançado em 2016. O documentário retrata a cena guitar entre 1990 e 1993 e conta com depoimentos das bandas Pin Ups, Second Come, Killing Chainsaw e Mickey Junkies, além de jornalistas como Gastão Moreira e Paulo Marchetti;
 "Guitar Days - An Unlikely Story of Brazilian Music" é um documentário de Caio Augusto Braga, lançado em 2019 e premiado no Festival Premio Latino del Cine y la Música de Marbella, Espanha como melhor documentário e melhor direção de documentário, e no Indie Nuts Film Festival da Alemanha como melhor documentário. A obra enfoca o movimento guitar desde o Maria Angélica até a sua transformação ao indie, com a cena atual. Além de depoimentos das principais bandas do movimento, o documentário traz entrevistas de músicos estrangeiros que influenciaram a cena, como Thurston Moore (Sonic Youth), Mark Gardener (Ride) e Stephen Lawrie (The Telescopes), e do jornalista da NME e Melody Maker e descobridor do grunge Everett True. 

Indie rock
Rock alternativo
Música do Brasil